Mauer (Baden) - gemeente in Baden-Württemberg
 Liebe Mauer - Duitse film
 Mauer (Wenen) - wijk van Wenen